Putumayo steht für:
 Departamento de Putumayo, Kolumbien
 Provinz Putumayo, Peru
 Distrikt Putumayo, Peru
 Río Putumayo, südamerikanischer Fluss
 Putumayo World Music, amerikanisches Plattenlabel